Эгвекино́т — посёлок городского типа, административный центр городского округа Эгвекинот Чукотского автономного округа Российской Федерации.

В административном подчинении находится близлежащий посёлок энергетиков Озёрный.

Этимология 
Существует два варианта происхождения названия посёлка: от чукот. Эрвыӄыннот — «острая твёрдая земля», или от Эквыӄыннот — «высокая твёрдая земля» (от  «острый», -ӄын — от -ӄыт «твёрдый», нут-/нот- «земля»).

История 
16 июля 1946 года в бухту Эгвекинот залива Креста прибыл пароход «Советская Латвия», на борту которого находились строители будущего посёлка Эгвекинот, морского порта, Эгвекинотской электростанции, автодороги Эгвекинот — Иультин.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 декабря 1953 года «Об образовании районов в составе Хабаровского края» в Чукотском национальном округе образован Иультинский район, в состав которого был включён населённый пункт Эгвекинот Анадырского района. Этим же Указом посёлок Эгвекинот определён центром Иультинского района.

Статус посёлка городского типа имеет с 1954 года.

С 2004 года посёлок Эгвекинот является также административным центром городского поселения Эгвекинот.

Географическое положение 
Посёлок расположен на берегу залива Креста Берингова моря в 32 километрах южнее Полярного круга и в 39 километрах восточнее 180-го меридиана, то есть в Западном полушарии. Посёлок окружён кольцом гор, высшей из которых является гора Матачингай. Расстояние до окружного центра составляет 235 км. Повсеместно распространена вечная мерзлота. Климат очень суров, что обусловлено его расположением в зоне влияния двух океанов, со сложной атмосферной циркуляцией, существенно различающейся в тёплое и холодное время года. Особенностью климата является отсутствие климатического лета: даже в самый тёплый месяц — июль — средняя температура воздуха не превышает +11 °С. Период со среднемесячной температурой выше 0 °С длится 4 месяца. Средняя годовая температура отрицательная — −5,4 °С.

В районе посёлка находится граница между восточным и западным полушариями. 22 сентября 2004 г. в долине реки Тадлеоан установлен красный столб – символический знак пересечения линии Северного полярного круга и 180-го меридиана. Это единственная точка, расположенная на суше, остальные точки пересечения 180-го меридиана по экватору и тропикам, — находятся в морских просторах.

Гидрологические условия 
Граница городского поселения проходит по берегу бухты Эгвекинот, повторяя все его очертания по устью ручья Амынь. Гидрологическая сеть территории представлена преимущественно мелкими и крупными ручьями. Вода ручьев, впадающих в бухту, относится к классу ультрапресных.

Подземные воды на территории развиты в двух видах: надмерзлотные и подмерзлотные. Надмерзлотные воды образуются в летне-осенний период в грунте, оттаивающем за лето, и в подрусловых таликах. Подмерзлотные воды, расположенные ниже слоя многолетней мерзлоты, питаются за счёт поверхностных вод, проникающих на большую глубину по трещинам и участкам, где мёрзлые грунты не имеют сплошного распространения.

Почва 
Почвы территории представлены горно-тундровыми. Бо́льшую часть года (около 9 месяцев) в отдельных местах поселения, где существует многолетняя мерзлота, толща почвы образует сплошную мёрзлую массу. За короткое лето почвы оттаивают на 70-150 см.

Население

Демография 
Число жителей п. Эгвекинот более чем вполовину превышает количество всех людей проживающих на территории Иультинского муниципального района (53,1 %). По состоянию на 2015 год, численность населения составляет 3021 человека.

Национальный состав 
По данным переписи, проведённой в 1989 году, национальный состав в процентном соотношении был следующим:

 русских — 79 %;
 украинцев — 12 %, белорусов — 2 %;
 коренной национальности — 2 %.

Уровень образованности довольно высокий:

 высшее образование имело 13 %;
 незаконченное высшее — около 2 %;
 среднее специальное — 25 %;
 среднее — 35 %.

Средний размер семьи — 3,2 человека.

Многодетных — 6,3 %.

Средний возраст — 28,1 лет.

Средняя заработная плата составила в 1995 году — 1676,1 тыс. руб. (732,2 тыс. руб.).

Занятость 
 Трудоспособного населения — 54 % (69 %).
 В государственном и муниципальном секторе занято 74 % (67 %) трудоспособного населения.
 Около 6 % (в возрасте от 16 лет) зарегистрированы как безработные.

На 1 января 1996 года на предприятиях и учреждениях Эгвекинота и Озёрного:

 МПУ ЖКХ — 603 (825) человека.
 Морской порт Эгвекинот — 87 (97) человек.
 ЭГРЭС — 289 (246) человек.
 ИДРСУ — 111 (141) человек.
 Райпищекомбинат — 44 (55) человек.
 Система просвещения — 558 (583) человек.
 Управленческий аппарат — 82 (50) человека.

Культура 
Краеведческий музей в Эгвекиноте представляет собой одну из достопримечательностей посёлка. В его собрании находится свыше 14 тысяч экспонатов, в которых отражена история развития района, его природные условия. Начинаясь как движение нескольких энтузиастов по сохранению исторического наследия, он получил звание народного, в короткий срок собрав огромное количество экспонатов. В 1988 году он стал филиалом музея, получив статус государственного.

Работает централизованная библиотечная система Иультинского района и Районный центр досуга и народного творчества.

Образование 
В Эгвекиноте работает Чукотский полярный техникум, одна общеобразовательная школа, вспомогательная школа, Центр дополнительного образования и одно дошкольное учреждение.

Эгвекинотская детская школа искусств основана в 1974 году. Начиная с 1995 года при художественном отделении открыт граверный класс (резьбы по кости) в рамках федеральной программы по развитию самодеятельного народного творчества.

В 1995 году в результате слияния Детско-юношеской спортивной школы и Центра детского творчества образован Центр дополнительного образования.

Инфраструктура 

Порт Эгвекинот — морской порт федерального значения. Основу грузооборота составляют уголь, генеральные и лесные грузы, контейнеры. Разрешён заход иностранных судов с экипажами, укомплектованными гражданами Российской Федерации.

Промышленные предприятия на территории городского поселения отсутствуют. В посёлке имеется автобаза, аэропорт, средняя школа, школа искусств, центр дополнительного образования детей, краеведческий музей, горнолыжная база, интернат. С 1946 года действует гидрометеорологическая станция.

Во время летней навигации в Эгвекинот заходит теплоход «Капитан Сотников», следующий по транзитному маршруту Анадырь—Лаврентия.

Два раза в неделю (во вторник и четверг) отправляется рейсовый автобус по маршруту «п. Эгвекинот — с. Амгуэма». Перевозки осуществляются на вахтовом автобусе Урал-4320.

Связь 

Посёлок расположен у подножья высокой горы, которая перекрывает горизонт на южное и юго-западное направление. Из-за этого до недавнего времени в посёлке не было прямой видимости ни на один спутник связи и все станции спутниковой связи размещались либо в 13 км от населённого пункта, либо непосредственно на сопке. Далее сигнал передавался в населённый пункт по местным радиорелейным линиям (услуги предоставляет ОАО «Чукоткасвязьинформ», АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ»). С 2015 года, когда КА Ямал-300К был перемещён с позиции 90° в. д. на геостационарной орбите в позицию 183° в. д. из посёлка появилась прямая видимость на данный космический аппарат.

Памятники 
 Мемориал военным лётчикам, погибшим в небе Чукотки в годы Великой Отечественной войны (1985).
 Памятник строителям автодороги Эгвекинот — Иультин (2014).
 Закладной камень на месте будущего памятника в честь воздушной трассы Алсиб (2017).
 Памятник вертолёту Ми-4 у здания аэропорта «Залив Креста».

См. также 
 Чукотский ИТЛ Дальстроя 1949—1956 (вольфрамовый рудник)

Примечания

Ссылки 
 
 , ''ruschudo.ru
 Сайт Эгвекинотской школы № 1
 

Населённые пункты Иультинского района
Посёлки городского типа Чукотского автономного округа
Районные центры Чукотского автономного округа